Guillaume Legrant, compositeur franco-flamand du 
 Johannes Legrant, compositeur franco-flamand du .